VPS steht für:
 Vaasan Palloseura, ein finnischer Fußballverein
 Dampfphasenlöten, von engl. Vapor Phase Soldering, siehe Reflow-Löten
 Eglin Air Force Base, IATA-Code für einen Stützpunkt der United States Air Force in Florida
 Vakuum-Plasma-Spritzverfahren, ein thermisches Beschichtungsverfahren, siehe Plasmaspritzen
 Valproinsäure, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäuren
 Variable Print Specification, Beschreibungssprache für Vollfarb-Digitaldruckaufträge
 Vegetable Production System, ein Wachstumssystem, das von der NASA entwickelt und im Weltraum eingesetzt wird
 Verband privater Städtereinigungsbetriebe
 Verband professioneller Sprecher
 Verbindungsprogrammierte Steuerung, auch festverdrahtete Steuerung
 Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, eine nicht bundeseigene Eisenbahn
 Vertical Profiling System, Meeres-Shuttle zum Messen von Daten
 Video Programming System, ein System zur zeitgenauen Aufnahme von Fernsehsendungen mit Videorekordern
 Vietnamesische Gesellschaft der Professionellen, die deutsche Sektion der weltweiten Organisation der Vietnamese Professionals Society VPS
 Virtuelle Poststelle
 Virtual Private Server, ein Server in einer virtuellen Maschine, auf den administrativer Zugriff besteht
 VPS Film-Entertainment, ein deutsches Video- und DVD-Unternehmen

VPS